Visite a domicilio (House Calls) – film statunitense del 1978 diretto da Howard Zieff.
Visite a domicilio (House Calls) – serie televisiva statunitense tratta dal film.